Brabançonne (volkslied), het Belgische volkslied.
Brabançonne (film), een Belgische film uit 2014.
Brabançonne (Brabants boerenhoen), Belgisch kippenras.